Padre Pio steht für:

 Pio von Pietrelcina (Francesco Forgione; 1887–1968), italienischer Geistlicher

auf dem Leben von Pio von Pietrelcina basierende Spielfilme:

 Padre Pio (2000), italienischer Film von Carlo Carlei
 Padre Pio (2006), italienischer Film von Sergio Di Stefano 
 Padre Pio (2022), Filmdrama von Abel Ferrara